Julijan Smid (ur. 12 czerwca 2003) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Achomitz-Zahomc. Medalista mistrzostw świata juniorów (2023).

Przebieg kariery 
We wrześniu 2019 zadebiutował w cyklu Alpen Cup. W zawodach w Velenje zajął 47. miejsce.

W sierpniu 2021 roku w Einsiedeln w swoim pierwszym starcie w FIS Cupie zajął 22. miejsce, jednocześnie zdobywając pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej. 4 września 2021 w Ljubnie po raz pierwszy stanął na podium cyklu, kończąc zawody na 2. pozycji.

17 września 2022 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, w zawodach w Stams zajmując 33. i 28. pozycję. 25 września po raz pierwszy wystartował w Letnim Grand Prix. Konkurs w Hinzenbach ukończył na 35. lokacie. W styczniu 2023 w swoich pierwszych występach w zimowym Pucharze Kontynentalnym dwukrotnie zajął 27. miejsce w Planicy. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów 2023. Indywidualnie zajął 5. pozycję, a w drużynie męskiej zdobył złoty medal. 18 lutego 2023 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 33. miejsce w Râșnovie.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Smida na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan na 5 marca 2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2003